Hogaș este un nume de familie. Se poate referi la una din următoarele persoane:

 Calistrat Hogaș (1847-1917), prozator român
 Mihaela Hogaș (n. 1998), patinatoare română de viteză

Nume de familie românești